Breedlove ist der Familienname folgender Personen

 Bob Breedlove, einer der Rekordhalter im berühmten Radrennen Race Across America
 Craig Breedlove (* 1937), berühmt durch seine wiederholten Geschwindigkeitsrekorde mit seinem Raketenauto Spirit of America
 Dennis E. Breedlove (1939–2012), nordamerikanischer Botaniker
 Garrett Breedlove, eine Rolle im Melodram Zeit der Zärtlichkeit
 Nathan Breedlove (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Breedlove, eine Rolle in der Fernsehserie Mutant X
 Philip M. Breedlove (* 1955), US-amerikanischer Offizier, Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)

Siehe auch:
 Breedlove Guitars (ein US-amerikanischer Gitarrenbauer aus Bend (Oregon))
 Breedlove (Sänger) (ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter)